Fouga peut faire référence à:
 Les Établissements Fouga et Cie (1919-1961) entreprise disparue de réparation de matériel ferroviaire, fondée par Gaston Fouga à Béziers principalement connue pour son département aviation créé en 1935.
Air-Fouga société mandataire du département aviation des Établissements Fouga et Cie, créée en 1956 et renommée Potez-Air-Fouga après son rachat par Henry Potez en 1958.

Toponyme 
 Fouga, une commune rurale du Burkina Faso.